Corominas oder Coromines ist ein katalanischer Familienname. Er gehört zum Nachnamen folgender Personen:

 Ernest Corominas (1913–1992), spanisch-französischer Mathematiker
 Ferran Corominas (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Honorat Alberich i Corominas (1786–1836), katalanischer Komponist und Kirchenkapellmeister 
 Joan Coromines (1905–1997), spanischer Sprachwissenschaftler und Etymologe
 Júlia Coromines (1910–2011), spanische Kinderpsychiaterin und Psychoanalytikerin
 Mari Pau Corominas i Guerin (* 1952), spanische Schwimmerin
 Pere Corominas (1870–1939), spanischer Schriftsteller und Politiker
 Lluís Romeu i Corominas (1874–1937), spanischer Komponist, Musiker und Priester
 Joaquim Serra i Corominas (1907–1957), spanischer Komponist und Pianist